Camerata (geslacht), een geslacht van platwormen
 Camerata (zeelelies), een uitgestorven onderklasse van zeelelies
 Camerata Cornello, een gemeente in de Italiaanse provincie Bergamo, regio Lombardije
 Camerata Nuova, een gemeente in de Italiaanse provincie Rome, regio Latium
 Camerata Picena, een gemeente in de Italiaanse provincie Ancona, regio Marche
 Camerata Trajectina, Utrechts muziekgezelschap
 Camerata fiorentina, geleerd en artistiek gezelschap aan het eind van de 16e eeuw in Florence, waaruit de opera ontstond.